El término Diario del Sur puede  referirse:

al Diario del Sur, un periódico editado en San Juan de Pasto, Colombia, que circula desde 1983 en el sur de ese país;
al Diario del Sur digital (Argentina), publicación editada en Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina;
al Diario del Sur, publicación de la Organización Editorial Mexicana editado en Chiapas;
al Diario del Sur, periódico editado en Porto Alegre que circuló en el estado de Río Grande del Sur, Brasil, durante 22 meses, 581 ediciones, entre 1986 y 1988.